Tianyuan bezeichnet:

 Tianyuan (天元, „Ursprung des Himmels“), den Mittelpunkt den Spielbrettes beim Go
 Tianyuan (Zhuzhou) (天元区), einen Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Tianyuan (Changning) (田园镇), eine Großgemeinde im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tianyuan (Cixi) (天元镇), eine Großgemeinde der Stadt Cixi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Tianyuan (Jingyang) (天元镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Jingyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianyuan (Wuxi) (天元乡), eine Gemeinde im Kreis Wuxi in der chinesischen Provinz Chongqing
 Tianyuan (Qianjin) (田园街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Qianjin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tianyuan (Tianhe) (天园街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tianhe in der chinesischen Provinz Guangdong
 die Tianyuan-Höhle, eine paläoanthropologische Fundstätte in Zhoukoudian, einem Stadtunterbezirk von Peking
 Tianyuan 1, ein in der Tianyuan-Höhle in Zhoukoudian entdecktes, rund 40.000 Jahre altes Fossil von Homo sapiens